Граф Максимилиан Иосиф Бернхард фон Арко-Циннеберг () — австрийский и баварский аристократ, коллекционер.

Родился в замке Степперг (Реннертсхофен) в Верхней Баварии.
Сын графа Людвига Арко (1773—1854) и австрийской эрцгерцогини Марии Леопольдины Австрийской-Эсте. Правнук императрицы Священной Римской империи Марии Терезии.

Вместе с братом получил домашнее образование. Семья благодаря способностям и деловой хватке матери, была очень богатой, владела одним из крупнейших состояний в Баварии. В 1825 году семья купила замок Циннеберг в Глонне (Верхняя Бавария).

В 1833 году Арко-Циннеберг женился на Леопольдине фон Вальдбург-Цейль, двоюродной сестре майнцского епископа Вильгельма Эммануила фон Кеттелера, в браке с которой имел 13 детей. Свадебным подарком от родителей ему стал дворец в Мюнхене.

В 1848 году мать оставила своим сыновьям огромное состояние 15 миллионов флоринов.

Арко-Циннеберг был страстным охотником, особой его страстью была орлиная охота, за что получил прозвище «граф Орел». Кроме собственных охотничьих трофеев, он приобретал уникальные и ценные предметы со всего мира.

Арко-Циннеберга считают основателем Музея охоты и рыболовства, расположившегося в бывшей августинской церкви в Мюнхене. В нём ныне размещена огромная коллекция оленьих рогов — более двух тысяч экземпляров. Ее основой стали уникальные экспонаты, собранные в XIX веке графом Максимилианом фон Арко-Циннебергом.

Образ «графа Орла» Арко-Циннеберга послужил для создания персонажа романа Людвига Гангхофера «Замок Губертус» (Schloß Hubertus).

Примечания

Ссылки 
Graf Maximilian von Arco-Zinneberg

Охотники Австрии
Графы Австрии
Коллекционеры Австрии